Spadochroniarstwo na 2. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych  – zawody dla sportowców-żołnierzy zorganizowane przez Międzynarodową Radę Sportu Wojskowego, które odbyły się w chorwackim Zagrzebiu w sierpniu 1999 roku podczas światowych igrzysk wojskowych. Najwięcej medali zdobyli reprezentanci Francji 10 (w tym 4 złote, srebrny i 5 brązowe).

Konkurencje

Mężczyźni 
 indywidualnie – akrobacja, celność lądowania, spadochron sportowy
 drużynowo – akrobacja zespołowa, celność lądowania, formacja

Kobiety 
 indywidualnie – akrobacja, celność lądowania, spadochron sportowy
 drużynowo – akrobacja zespołowa, celność lądowania, formacja

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Zobacz też   
 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1999
Spadochroniarstwo na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
Sport w Chorwacji według dyscypliny
1999 w sporcie lotniczym